

Лас-Ломас — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лас-Ломас — переписна місцевість, штат Техас